Il singolare del torneo di tennis SMA Cup Sant'Elia 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Karin Knapp che ha battuto in finale Laura Thorpe 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Anna Floris (primo turno)
 Laura Thorpe (finale)
 Liana Ungur (primo turno)
 Elica Kostova (secondo turno)

 María Irigoyen (primo turno)
 Ekaterina Byčkova (quarti di finale)
 Paula Ormaechea (secondo turno)
 Anna-Giulia Remondina (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

SMA Cup Sant'Elia 2011